Bălești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bălești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Bălești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea 

 Bălești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Bălești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 Bălești-Cătun, Dorf im Kreis Alba